Lolowau (Nias Selatan), een onderdistrict in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Lolowau (Lahomi), een plaats in Indonesië
Lolowau (Lolowau), een plaats in Indonesië